Purple Haze, LSD (Delysid) vendu sous forme de capsules violettes ;
 Purple Haze, variété de cannabis de couleur plutôt violette ;
 Purple Haze, chanson de Jimi Hendrix sortie le  ;
 Purple Haze, album de Cam'ron ;
 Purple Haze, jeu PlayStation ;
 Purple Haze, film de David Burton Morris ;
 Purple Haze, bière américaine.
 Purple Haze, alias du Disk Jockey et producteur néerlandais Sander Van Doorn